John Carroll (1735–1815) – amerykański duchowny, pierwszy biskup i arcybiskup Stanów Zjednoczonych, arcybiskup Baltimore, założyciel Uniwersytetu Georgetown
 John Carroll (1838–1897) – brytyjski duchowny, biskup Shrewsbury
 John A. Carroll (1901–1983) – amerykański polityk, senator